

Informatica 
 JuK – lettore multimediale per KDE

Codici 
 juk – codice ISO 639-3 della lingua wapan